Pedersoli ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Pedersoli (1929–2016), italienischer Film- und Fernsehschauspieler, Stuntman, Schwimmer und Wasserballspieler, siehe Bud Spencer
 Giuseppe Pedersoli (* 1961), italienischer Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Luca Pedersoli (* 1971), italienischer Rennfahrer

Pedersoli steht zudem für:
 Davide Pedersoli (vollständiger Name „Davide Pedersoli & C.“), nach ihrem Gründer D. Pedersoli (1924–1996) benannte italienische Waffenmanufaktur.